Biewer Terrier är en hundras från USA. Rasen började utvecklas i Tyskland under början av 1970-talet, men den är inte erkänd av den tyska kennelklubben Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Den tros ha nära släktskap med yorkshireterriern. Biewer Terrier erkändes av den amerikanska kennelklubben American Kennel Club (AKC) 2019, efter att den listats i det preliminära programmet Foundation Stock Service (FSS) sedan 2014.

Källor
 Biewer Terrier, Hundrasguiden, Svenska Kennelklubben (SKK)
 Biewer Terrier, American Kennel Club (AKC) 

Terrier
Hundraser från USA